Konstantin Aleksandrovitch Barouline - en russe :  (Konstantin Aleksandrovič Barulin) - (né le  à Karaganda en République socialiste soviétique du Kazakhstan aujourd'hui au Kazakhstan) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il commence sa carrière avec le Gazovik Tioumen dans la Vysshaya liga, le second échelon russe. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . Il joue ensuite son premier match dans la Superliga avec le SKA Saint-Pétersbourg. Mais c'est lors de la saison 2005-2006 qu'il s'impose à ce niveau avec le HC Spartak Moscou. Le Khimik Moskovskaïa Oblast l'engage un an plus tard. En 2008, il intègre l'effectif du HK CSKA Moscou qui participe à une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a été médaillé d'argent au championnat du monde moins de 18 ans 2002 et champion du monde junior 2003. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2003. En 2007, la Russie remporte la médaille d'argent du mondial senior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || Gazovik Tioumen || Vyschaïa Liga || 4 || || || || || || 4,72 || || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Gazovik Tioumen || Vyschaïa Liga || 30 || || || || || || 1,64 || || || 0 || 11 || || || || || 1,87 || || || 0
|-
| 2003-2004 || Gazovik Tioumen || Vyschaïa Liga || 11 || || || || || || 2,17 || || || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || SKA Saint-Pétersbourg || Superliga || 1 || || || || || || 0 || 100 || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || SKA Saint-Pétersbourg || Pervaïa Liga || 9 || || || || || || || || || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Gazovik Tioumen || Vyschaïa Liga || 30 || || || || || || 2,00 || || || 4 || 3 || || || || || 3,96 || || || 0
|-
| 2005-2006 || HK Spartak Moscou || Superliga || 36 || || || ||  || 75 || 2,14 || 91,5 || 2 || 18 || 1 || || || || || 2,30 || || || 0
|-
| 2006-2007 || Khimik Moskovskaïa Oblast || Superliga || 26 || || || || || || 2,16 || || || 6 || 1 || || || || || 3,76 || || || 0
|-
| 2006-2007 || Khimik Moskovskaïa Oblast 2 || Pervaïa Liga || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Khimik Moskovskaïa Oblast || Superliga || 11 || || || || || || 2,77 || || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Khimik Moskovskaïa Oblast 2 || Pervaïa Liga || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HK CSKA Moscou || KHL || 41 || 21 || 11 || 8 ||  || 95 || 2,33 || 90,8 || 2 || 18 || 2 || 0 || 2 || 100 || 9 || 5,40 || 85,0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || HK CSKA Moscou || KHL || 45 || 19 || 13 || 8 ||  || 80 || 2,11 || 91,9 || 3 || 35 || 3 || 0 || 3 || 135 || 10 || 4,43 || 85,5 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Atlant Mytichtchi || KHL || 28 || 13 || 8 || 4 ||  || 48 || 1,91 || 92,5 || 6 || 4 || 22 || 11 || 10 ||  || 44 || 2,05 || 92,8 || 2 || 4
|-
| 2011-2012 || Atlant Mytichtchi || KHL || 45 || 18 || 16 || 10 ||  || 100 || 2,26 || 92,9 || 5 || 40 || 12 || 6 || 6 || 694 || 27 || 2,33 || 93,2 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Ak Bars Kazan || KHL || 43 || 23 || 11 || 9 ||  || 83 || 1,95 || 94,0 || 4 || 24 || 18 || 11 || 7 ||  || 36 || 1,75 || 94,1 || 2 || 0
|-
| 2013-2014 || Ak Bars Kazan || KHL || 34 || 17 || 10 || 7 ||  || 71 || 2,06 || 93,2 || 5 || 2 || 2 || 0 || 2 || 87 || 7 || 4,85 || 82,9 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Avangard Omsk || KHL || 44 || 23 || 14 || 3 ||  || 83 || 2,07 || 92,3 || 5 || 2 || 7 || 2 || 4 || 349 || 14 || 2,41 || 90,5 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL || 53 || 24 || 15 || 9 ||  || 103 || 2,22 || 92,6 || 4 || 26 || 4 || 0 || 4 || 272 || 11 || 2,43 || 89,9 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || HK Sotchi || KHL || 53 || 23 || 21 || 6 ||  || 110 || 2,27 || 92,5 || 4 || 58 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Sotchi || KHL || 35||14||16||4||||79||2,43||92||2||20 || 5||1 ||4||311 ||18 || 3,46||90,6 ||0 ||2 
|-
| 2018-2019 || HK Sotchi || KHL || 30 || 15 || 10 || 4 ||  || 61 || 2,12 || 92,3 || 4 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 41 || 15 || 18 || 5 ||  || 99 || 2,57 || 90,5 || 1 || 2 || 4 || 0 || 3 || 217 || 7 || 1,94 || 93,9 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 ||Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 21 || 2 || 15 || 1 ||  || 71 || 3,77 ||88,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Dynamo Pardubice || Extraliga Tchèque || 8 || 3 || 5 || 0 || 463 || 24 || 3,11 || 90,0 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
 2008-2009 : participe avec la sélection Iachine au premier Match des étoiles.
 2011 : participe avec l'équipe Ouest au troisième Match des étoiles.
2010-2011 : nommé meilleur gardien par le vote des entraîneurs.
2011 : meilleur joueur des séries éliminatoires de la Coupe Gagarine.
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec la conférence Ouest.
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec la conférence Est.

Coupe Karjala 
 2011 : nommé meilleur gardien de but.

Références 

Naissance en septembre 1984
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Naissance à Karaganda
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK Sotchi
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice